Heinrich Manger ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Carl Johann Manger (1833–nach 1896), deutscher Bildhauer
 Heinrich Ludwig Manger (1728–1790), deutscher Architekt und Pomologe